WFP — Windows File Protection
 WFP — Windows Filtering Platform